Dit is een lijst van planetoïden 25701-25800. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (25701) - || 2000 AE128|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (25702) - || 2000 AF128|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (25703) - || 2000 AH128|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (25704) - || 2000 AO128|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (25705) - || 2000 AU128|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (25706) - || 2000 AU139|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (25707) - || 2000 AQ141|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (25708) - || 2000 AU141|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (25709) - || 2000 AP142|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (25710) - || 2000 AL151|| 8 januari 2000 || LINEAR
|-
| (25711) - || 2000 AE152|| 8 januari 2000 || LINEAR
|-
| (25712) - || 2000 AQ158|| 3 januari 2000 || LINEAR
|-
| (25713) - || 2000 AM159|| 3 januari 2000 || LINEAR
|-
| (25714) - || 2000 AW160|| 3 januari 2000 || LINEAR
|-
| (25715) - || 2000 AY162|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (25716) - || 2000 AE164|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (25717) - || 2000 AW168|| 7 januari 2000 || LINEAR
|-
| (25718) - || 2000 AH170|| 7 januari 2000 || LINEAR
|-
| (25719) - || 2000 AV171|| 7 januari 2000 || LINEAR
|-
| (25720) - || 2000 AO172|| 7 januari 2000 || LINEAR
|-
| (25721) - || 2000 AA174|| 7 januari 2000 || LINEAR
|-
| (25722) - || 2000 AV174|| 7 januari 2000 || LINEAR
|-
| (25723) - || 2000 AX174|| 7 januari 2000 || LINEAR
|-
| (25724) - || 2000 AM179|| 7 januari 2000 || LINEAR
|-
| (25725) - || 2000 AW180|| 7 januari 2000 || LINEAR
|-
| (25726) - || 2000 AD181|| 7 januari 2000 || LINEAR
|-
| (25727) - || 2000 AN182|| 7 januari 2000 || LINEAR
|-
| (25728) - || 2000 AU187|| 8 januari 2000 || LINEAR
|-
| (25729) - || 2000 AV187|| 8 januari 2000 || LINEAR
|-
| (25730) - || 2000 AY189|| 8 januari 2000 || LINEAR
|-
| (25731) - || 2000 AL193|| 8 januari 2000 || LINEAR
|-
| (25732) - || 2000 AZ193|| 8 januari 2000 || LINEAR
|-
| (25733) - || 2000 AG194|| 8 januari 2000 || LINEAR
|-
| (25734) - || 2000 AO195|| 8 januari 2000 || LINEAR
|-
| (25735) - || 2000 AS195|| 8 januari 2000 || LINEAR
|-
| (25736) - || 2000 AP196|| 8 januari 2000 || LINEAR
|-
| (25737) - || 2000 AK198|| 8 januari 2000 || LINEAR
|-
| (25738) - || 2000 AO198|| 8 januari 2000 || LINEAR
|-
| (25739) - || 2000 AJ202|| 10 januari 2000 || LINEAR
|-
| (25740) - || 2000 AR202|| 10 januari 2000 || LINEAR
|-
| (25741) - || 2000 AF222|| 8 januari 2000 || Spacewatch
|-
| (25742) - || 2000 AV228|| 7 januari 2000 || LONEOS
|-
| (25743) - || 2000 AA229|| 7 januari 2000 || LONEOS
|-
| (25744) - || 2000 AW233|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (25745) - || 2000 AC242|| 7 januari 2000 || LONEOS
|-
| (25746) - || 2000 AF242|| 7 januari 2000 || LONEOS
|-
| (25747) - || 2000 AH242|| 7 januari 2000 || LONEOS
|-
| (25748) - || 2000 AP243|| 7 januari 2000 || LINEAR
|-
| (25749) - || 2000 BP3 || 27 januari 2000 || T. Kobayashi
|-
| (25750) - || 2000 BB4 || 28 januari 2000 || W. K. Y. Yeung
|-
| (25751) - || 2000 BS6 || 25 januari 2000 || LINEAR
|-
| (25752) - || 2000 BE8 || 29 januari 2000 || LINEAR
|-
| (25753) - || 2000 BC14 || 28 januari 2000 || N. Kawasato
|-
| (25754) - || 2000 BJ14 || 28 januari 2000 || T. Kobayashi
|-
| (25755) - || 2000 BR14 || 28 januari 2000 || T. Kobayashi
|-
| (25756) - || 2000 BZ16 || 30 januari 2000 || LINEAR
|-
| (25757) - || 2000 BS20 || 26 januari 2000 || Spacewatch
|-
| (25758) - || 2000 BZ29 || 30 januari 2000 || LINEAR
|-
| (25759) - || 2000 BH30 || 25 januari 2000 || W. Bickel
|-
| (25760) - || 2000 BF34 || 30 januari 2000 || CSS
|-
| (25761) - || 2000 BV45 || 28 januari 2000 || Spacewatch
|-
| (25762) - || 2000 CO2 || 2 februari 2000 || T. Kobayashi
|-
| (25763) - || 2000 CN4 || 2 februari 2000 || LINEAR
|-
| (25764) - || 2000 CQ11 || 2 februari 2000 || LINEAR
|-
| (25765) - || 2000 CS11 || 2 februari 2000 || LINEAR
|-
| (25766) - || 2000 CX17 || 2 februari 2000 || LINEAR
|-
| (25767) - || 2000 CG20 || 2 februari 2000 || LINEAR
|-
| (25768) - || 2000 CD24 || 2 februari 2000 || LINEAR
|-
| (25769) - || 2000 CL24 || 2 februari 2000 || LINEAR
|-
| (25770) - || 2000 CV24 || 2 februari 2000 || LINEAR
|-
| (25771) - || 2000 CW25 || 2 februari 2000 || LINEAR
|-
| (25772) - || 2000 CB27 || 2 februari 2000 || LINEAR
|-
| (25773) - || 2000 CX27 || 2 februari 2000 || LINEAR
|-
| (25774) - || 2000 CA29 || 2 februari 2000 || LINEAR
|-
| (25775) - || 2000 CF31 || 2 februari 2000 || LINEAR
|-
| (25776) - || 2000 CG32 || 2 februari 2000 || LINEAR
|-
| (25777) - || 2000 CE34 || 4 februari 2000 || K. Korlević
|-
| (25778) Csere || 2000 CQ4|| 4 februari 2000 || P. Kušnirák
|-
| (25779) - || 2000 CF35 || 2 februari 2000 || LINEAR
|-
| (25780) - || 2000 CS37 || 3 februari 2000 || LINEAR
|-
| (25781) - || 2000 CF38 || 3 februari 2000 || LINEAR
|-
| (25782) - || 2000 CX38 || 3 februari 2000 || LINEAR
|-
| (25783) - || 2000 CM39 || 4 februari 2000 || LINEAR
|-
| (25784) - || 2000 CU42 || 2 februari 2000 || LINEAR
|-
| (25785) - || 2000 CY45 || 2 februari 2000 || LINEAR
|-
| (25786) - || 2000 CN46 || 2 februari 2000 || LINEAR
|-
| (25787) - || 2000 CF49 || 2 februari 2000 || LINEAR
|-
| (25788) - || 2000 CE51 || 2 februari 2000 || LINEAR
|-
| (25789) - || 2000 CK53 || 2 februari 2000 || LINEAR
|-
| (25790) - || 2000 CW57 || 5 februari 2000 || LINEAR
|-
| (25791) - || 2000 CM61 || 2 februari 2000 || LINEAR
|-
| (25792) - || 2000 CZ62 || 2 februari 2000 || LINEAR
|-
| (25793) - || 2000 CS65 || 4 februari 2000 || LINEAR
|-
| (25794) - || 2000 CF71 || 7 februari 2000 || LINEAR
|-
| (25795) - || 2000 CS79 || 8 februari 2000 || Spacewatch
|-
| (25796) - || 2000 CT81 || 4 februari 2000 || LINEAR
|-
| (25797) - || 2000 CG82 || 4 februari 2000 || LINEAR
|-
| (25798) - || 2000 CU82 || 4 februari 2000 || LINEAR
|-
| (25799) - || 2000 CC83 || 4 februari 2000 || LINEAR
|-
| (25800) Glukhovsky || 2000 CG3|| 4 februari 2000 || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten